Con il toponimo San Benito (versione spagnola di San Benedetto) sono chiamate diverse località e divisioni amministrative:

Argentina
San Benito, città della provincia di Entre Ríos

Bolivia
San Benito, comune del dipartimento di Cochabamba

Colombia
San Benito, comune del dipartimento di Santander
San Benito Abad, comune del dipartimento di Sucre

Filippine
San Benito, municipalità della provincia di Surigao del Norte

Guatemala
San Benito, comune del dipartimento di Petén

Perù
San Benito, città del distretto di San Benito

Stati Uniti d'America
Contea di San Benito, contea della California
San Benito, centro abitato del Texas